Charlotte Lewis peut désigner :

 Charlotte Lewis (1955-2007), une joueuse de basketball américane ;
 Charlotte Lewis (née en 1967), une actrice anglaise ;
 Charlotte Lewis, un personnage de fiction dans la série télévisée Lost : Les Disparus.